Indywidualne mistrzostwa Europy juniorów na żużlu (ang. Individual Speedway Junior European Championship) – rozgrywki żużlowe, organizowane oficjalnie od 1998 roku przez FIM Europe dla zawodników do 19. roku życia (w latach 2013–2020 do 21 lat). W 1997 r. rozegrano we Wrocławiu nieoficjalne mistrzostwa, w których zwyciężył Bartłomiej Bardecki przed Rafałem Okoniewskim, Mariuszem Węgrzykiem i Charlie Gjedde'em).

Medaliści 
Uwaga! W latach 1977–1987 pod szyldem indywidualnych mistrzostw Europy juniorów rozgrywano jedyny młodzieżowy czempionat, wyłaniający de facto mistrza świata juniorów (zestawienie wyników w tych latach zobacz tutaj).

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników 
Pogrubioną czcionką – zostali zaznaczeni zawodnicy urodzeni w roku 2004 i później.

Według państw

Uwagi

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Europy na Żużlu do lat 19/21